LBL steht für:
 Lüttich–Bastogne–Lüttich, das älteste noch ausgetragene Radrennen
 Layer-by-Layer-Verfahren, ein Beschichtungsverfahren
 Land Brandenburg Lotto, Lottogesellschaft des Landes Brandenburg
 Latvijas Basketbola Līga, die lettische Basketballliga
 Lawrence Berkeley Laboratory, siehe Lawrence Berkeley National Laboratory
 Liste Burgenland, eine Wählervereinigung im Burgenland
 Long Baseline, ein Unterwasser-Akustiksystem
 Bahnhof Borna (b Leipzig) (DS100-Code), deutscher Bahnhof
 Liberal Mid-America Regional Airport (IATA-Code), Flughafen von Liberal (Kansas), Seward County, Kansas
 Layer by Layer Methode, siehe Methoden zum Lösen des Zauberwürfels#Anfänger-Methode LBL (Layer by Layer)

LBL als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Polen: Powiat Biłgorajski in der Woiwodschaft Lublin

lbl steht für:
 Libon Bikol (ISO-639-3-Code), eine der Bikolsprachen

Abkürzung